Chuchelná (district d'Opava)
 Chuchelna (district de Semily)